Left Behind :
 Left Behind (серия книг) — серия романов Тима ЛаХэй и Джерри Дженикинса.
 Left Behind (сингл) — сингл группы Slipknot.
 Left Behind — сингл 2008 года группы CSS.
 Left Behind — сюжетное дополнение к компьютерной игре 2013 года The Last of Us.
 «Left Behind» — девятнадцатая серия двадцать девятого сезона мультсериала «Симпсоны».